Лев Новиков:
 Новиков, Лев Алексеевич (1931—2003) — советский и российский лингвист, заслуженный деятель науки РФ, профессор РУДН.
 Новиков, Лев Владимирович (1925—2014) — советский и украинский архитектор.
 Новиков, Лев Дмитриевич (1928—2015) — советский и российский конструктор, лауреат Государственной и Ленинской премий.